Noret kan syfta på:

 -noret – ett ortnamnsefterled

Geografi

Sverige

Platser
Leksands-Noret – en del av tätorten Leksand, 
Mora-Noret – en del av tätorten Mora, 
Noret, Vansbro kommun – en småort i Vansbro kommun, 
 Norets naturreservat – ett naturreservat i Trosa kommun

Insjöar i Sverige

Noret, Värmland – sjö i Kristinehamns kommun,  (2,25 km²)
Noret (Lima socken, Dalarna) – sjö i Malung-Sälens kommun, 
Noret (Transtrands socken, Dalarna) – sjö i Malung-Sälens kommun, 
Noret (Björna socken, Ångermanland) – sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Noret (Nordmalings socken, Ångermanland) – sjö i Nordmalings kommun,  (8,68 ha)
Noret (Bygdeå socken, Västerbotten, 712754-174874) – sjö i Robertsfors kommun,  (5,59 ha)
Noret (Bygdeå socken, Västerbotten, 714019-173859) – sjö i Robertsfors kommun, 
Noret, Norrbotten – sjö i Piteå kommun,

Vattendrag
Noret (å) – ett biflöde till Västerdalälven

Danmark
Noret (Lemvig) – sjö i Lemvigs kommun
Noret, Skælskør – sjö i Skælskørs kommun
Noret (Fåborg) –  sjö i Fåborg-Midtfyns kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn